Панеро () — испанская фамилия. Известные носители:

 Панеро, Леопольдо (1909—1962) — испанский поэт.
 Панеро, Леопольдо Мария (1948—2014) — испанский поэт и прозаик.